Eisenbahnunfall von Durban bezeichnet:
 Den Eisenbahnunfall von Durban (1965) in Südafrika mit 81 Toten.
 Den Eisenbahnunfall von Durban (1994) in Südafrika mit 65 Toten.